

Geografia
 Bank – villaggio inglese della contea di Hampshire
 Bank – comune iraniano della provincia di Bushehr
 Bánk – comune dell'Ungheria della provincia di Nógrád

Persone
 Danny Bank – sassofonista, clarinettista e flautista statunitense
 Frank Bank – attore statunitense
 István Bank – calciatore ungherese
 Jan Bank – storico olandese
 Jesper Bank – ex velista danese
 Linda Bank – nuotatrice olandese
 Melissa Bank – scrittrice olandese
 Ondřej Bank – ex sciatore alpino ceco

Altro
 Bank – stazione metropolitana di Londra